Csehország
 Vranov, település a Benešovi járásban
 Vranov, település a Brno-vidéki járásban
 Vranov, település a Tachovi járásban
 Vranov nad Dyjí, település a Znojmói járásban
 Vranov, Rovná településrésze a Sokolovi járásban
 Vranov, Dražíč településrésze a České Budějovice-i járás
 Vranov, Ctětín településrésze a Chrudimi járásban
 Vranov, Mnichov településrésze a Domažlicei járásban
 Vranov, Mimoň településrésze a Česká Lípa-i járásban
 Vranov, Votice településrésze a Benešovi járásban
 Vranov, Dlouhá Ves településrésze a Klatovyi járásban
 Horvátország
 Vranov Dol, Jasztrebarszka településrésze Zágráb megyében
 Szlovákia
 Varannó (szlovákul Vranov nad Topľou) város az Eperjesi kerület Varannói járásának székhelye